John Bolton kan henvise til:

 John Bolton (illustrator) (født 1951) – britisk tegneserietegner og illustrator
 John Bolton (skuespiller) (født 1965) – amerikansk skuespiller
 John R. Bolton (født 1948) – amerikansk sikkerhedsrådgiver og tidligere FN-ambassadør
 John Gatenby Bolton (1922–1993), britisk-australsk astronom